Принцип Франка — Кондона — принцип в спектроскопии и квантовой химии, согласно которому безызлучательный перенос электрона может состояться только в том случае, когда его энергия в начальном и конечном состоянии равны. Существует несколько дополнительных формулировок этого принципа:
 Электроны не обмениваются энергией с ядрами.
 Электроны движутся гораздо быстрее, чем ядра.
 Электроны всегда имеют равновесную конфигурацию при любом расположении ядер.

См. также 
 Приближение Борна — Оппенгеймера
 Адиабатическое приближение

Квантовая химия
Электрохимия
Франка — Кондона